Burning the Witches ()  — дебютный студийный альбом западногерманской рок-группы Warlock, первоначально изданный в 1984 году посредством звукозаписывающего лейбла Mausoleum Records (впоследствии альбом был переиздан Vertigo Records).

«Burning the Witches» достиг 39-го места в хит-параде Германии.

Список композиций

Участники записи

Члены группы 
 Доро Пеш — вокал
 Петер Сзигети — гитары
 Руди Граф — гитары
 Франк Риттель — бас
 Михаэль Эурих — ударные

Технический персонал 
Запись музыки — «Studio Klangwerkstatt», Дюссельдорф, ноябрь 1983
 Аксель Тьюбовилль — музыкальный продюсер
 Ральф Губерт — инженер

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1984 года
Альбомы Warlock